Tsurumai (jap. ) bezeichnet:
 eine Stadt in der Präfektur Chiba: Tsurumai (Chiba) (heute: Ichihara)
 ein Lehen mit Sitz in dieser: Tsurumai (Han)